«Мегавилль» () — кинофильм Питера Ленера 1990 года выпуска.

Сюжет 
В мире будущего все медиа-развлечения запрещены законом. Только в единственном месте это позволяется — Мегавилле. Полиции удаётся поймать жестокого убийцу, Дженсона. Для расследования всех его преступлений в Мегавилль посылается агент Палинов. Но он обнаруживает глубокую коррупцию в правительстве Мегавилля.

В ролях 
 Билли Зейн — агент Рэймонд Палинов / Дженсен
 Джей Си Куинн — мистер Ньюмэн
 Кристен Клоук — Кристина
 Грейс Забриски — мать Палинова
 Рэймонд О’Коннор — мистер Тейлор
 Дэниэл Дж. Травани — Дюпрель
 Стефан Гираш — доктор Вожел
 Джон Лэнц — мистер Хеллер

Ссылки 
 

Фантастические фильмы 1990 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы в жанре киберпанк
Фильмы-антиутопии
Фильмы-триллеры США
Экранизации произведений Филипа Дика